synergizm w chemii
 synergizm w farmakologii
 synergizm w teologii

Zobacz też 
 synergia